GEH steht für:
 Gesellschaft zur Erhaltung alter und gefährdeter Haustierrassen, eine Vereinigung zur Erhaltung alter Haustierrassen
 Gestaltänderungsenergiehypothese, eine Vergleichsspannung aus der Festigkeitsberechnung von Werkstoffen
 Gasetagenheizung
GEH-Wert in der Verkehrsplanung

geh steht für:
 Hutterischer Dialekt (ISO-639-3-Code), die von den Hutterern in Kanada und den USA gesprochene deutsche Sprachform

Geh ist der Familienname folgender Personen:
 Hans-Peter Geh (* 1934), Direktor der Württembergischen Landesbibliothek
 Selvanus Geh (* 1993), indonesischer Badmintonspieler

Geh. ist die Abkürzung für:
 den Geheimhaltungsgrad GEHEIM einer Verschlusssache

Siehe auch:
 Gee
 GE
 G (Begriffsklärung)
 Gehe

Abkürzung